Ме́ртенс () — немецкая, бельгийская и голландская фамилия.
Известные носители:
 Мертенс, Василий Фёдорович (1761—1839) — губернатор Олонецкой губернии.
 Мертенс, Грегори (1991—2015) — бельгийский футболист.
 Мертенс, Дрис (род. 1987) — бельгийский футболист.
 Мертенс, Карл Генрих (Андрей Карлович) (1796—1830) — немецкий врач и естествоиспытатель.
 Мертенс, Ламберт (род. 1944) — нидерландский информатик и политик.
 Мертенс, Лаура (род. 1993) — немецкая спортсменка-борец.
 Мертенс, Михаэль (род. 1965) — немецкий легкоатлет.
 Мертенс, Мишель (1902—1971) — люксембуржский тяжелоатлет.
 Мертенс, Пьер (род. 1939) — бельгийский писатель.
 Мертенс, Роберт (1894—1975) — немецкий биолог.
 Мертенс, Стефан (род. 1959) — бельгийский мотогонщик.
 Мертенс, Тео (род. 1941) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мертенс, Тим (род. 1986) — бельгийский профессиональный трековый велогонщик.
 Мертенс, Франц Карл (1764—1831) — немецкий ботаник, педагог, проповедник.
 Мертенс, Фридрих Адольф (1840—1899) — немецкий хоровой дирижёр и композитор.
 Мертенс, Эвальд (1909—1965) — немецкий легкоатлет и тренер.
 Мертенс, Элизе (род. 1995) — бельгийская теннисистка.
 Мертенс, Ян (1904—1964) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мертенс, Янник (род. 1987) — бельгийский теннисист.

См. также